Wessele (ukrainisch , russische Entsprechung meist Wessjoloje/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Siedlungen städtischen Typs:
 Wessele in der Oblast Saporischschja, Rajon Wessele

Autonome Republik Krim:
 Wessele (Dschankoj), Dorf im Rajon Dschankoj
 Wessele (Simferopol), Dorf im Rajon Simferopol
 Wessele (Sudak) im Stadtkreis von Sudak

Oblast Charkiw:
 Wessele (Isjum, Sawynzi), Siedlung im Rajon Isjum, Siedlungsgemeinde Sawynzi
 Wessele (Charkiw), Dorf im Rajon Charkiw
 Wessele (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
 Wessele (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
 Wessele (Losowa, Jakowliwka), Dorf im Rajon Losowa, Landratsgemeinde Jakowliwka
 Wessele (Losowa, Smyrniwka), Dorf im Rajon Losowa, Landratsgemeinde Smyrniwka
 Wessele (Perwomajskyj), Dorf im Rajon Perwomajskyj
 Wessele (Smijiw), Dorf im Rajon Smijiw
 Wessele (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk

Bis 2012 existierte ein weiteres Dorf Wessele im Rajon Welykyj Burluk in der Landratsgemeinde Andrijiwka

Oblast Cherson:
 Wessele (Kachowka, Nowa Kachowka), Siedlung im Rajon Kachowka, Stadtgemeinde Nowa Kachowka
 Wessele (Kachowka, Rubaniwka), Dorf im Rajon Kachowka, Landgemeinde Rubaniwka
 Wessele (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw

Oblast Chmelnyzkyj:
 Wessele (Starokostjantyniw), Dorf im Rajon Starokostjantyniw

Oblast Dnipropetrowsk:
 Wessele (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
 Wessele (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
 Wessele (Mahdalyniwka), Dorf im Rajon Mahdalyniwka
 Wessele (Meschowa), Dorf im Rajon Meschowa, Siedlungsgemeinde Meschowa
 Wessele (Meschowa, Wessele), Dorf im Rajon Meschowa, Landratsgemeinde Wessele
 Wessele (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol
 Wessele (Nowomoskowsk), Dorf im Rajon Nowomoskowsk
 Wessele (Pawlohrad), Dorf im Rajon Pawlohrad
 Wessele (Synelnykowe, Dibrowa), Dorf im Rajon Synelnykowe, Landratsgemeinde Dibrowa
 Wessele (Synelnykowe, Rajiwka), Dorf im Rajon Synelnykowe, Landratsgemeinde Rajiwka

Oblast Donezk:
 Wessele (Bachmut), Dorf im Rajon Bachmut
 Wessele (Pokrowsk, Schachowe), Dorf im Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Schachowe
 Wessele (Pokrowsk, Hrodiwka), Dorf im Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Hrodiwka
 Wessele (Pokrowsk, Otscheretyne), Dorf im Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Otscheretyne
 Wessele (Nowoasowsk), Dorf im Rajon Nowoasowsk
 Wessele (Starobeschewe), Dorf im Rajon Starobeschewe
 Wessele (Schachtarsk), Dorf im Rajon Schachtarsk
 Wessele (Jassynuwata, Spartak), Dorf im Rajon Jassynuwata, Landratsgemeinde Spartak
 Wessele (Wolnowacha, Komar), Dorf im Rajon Wolnowacha, Landgemeinde Komar
 Wessele (Wolnowacha, Chlibodariwka), Dorf im Rajon Wolnowacha, Landgemeinde Chlibodariwka
 Wessele (Mariupol), Dorf im Rajon Mariupol

Oblast Kiew:
 Wessele (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Dorf im Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj
 Wessele (Stawyschtsche), Dorf im Rajon Stawyschtsche

Oblast Kirowohrad:
 Wessele (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska
 Wessele (Nowhorodka), Dorf im Rajon Nowhorodka
 Wessele (Oleksandrija), Siedlung im Rajon Oleksandrija
 Wessele (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Oleksandriwka (Kirowohrad)

Oblast Luhansk:
 Wessele (Starobilsk, Markiwka), Dorf im Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Markiwka
 Wessele (Starobilsk, Tschmyriwka), Dorf im Rajon Starobilsk, Landgemeinde Tschmyriwka

Oblast Mykolajiw:
 Wessele (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka
 Wessele (Domaniwka), Dorf im Rajon Domaniwka
 Wessele (Nowa Odessa), Dorf im Rajon Nowa Odessa

Oblast Odessa:
 Wessele (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
 Wessele (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
 Wessele (Mykolajiwka), Dorf im Rajon Mykolajiwka
 Wessele (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna
 Wessele (Tatarbunary), Dorf im Rajon Tatarbunary

Oblast Poltawa:
 Wessele (Hadjatsch), Dorf im Rajon Hadjatsch
 Wessele (Lochwyzja), Dorf im Rajon Lochwyzja
 Wessele (Myrhorod), Dorf im Rajon Myrhorod

Oblast Riwne:
 Wessele (Radywyliw), Dorf im Rajon Radywyliw

Oblast Saporischschja:

 Wessele (Polohy, Huljajpole), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Huljajpole
 Wessele (Polohy, Molotschansk), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Molotschansk
 Wessele (Saporischschja, Komyschuwacha), Dorf im Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Komyschuwacha
 Wessele (Saporischschja, Schyroke), Dorf im Rajon Saporischschja, Landgemeinde Schyroke
 Wessele (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol

Oblast Schytomyr:
 Wessele (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr

Oblast Sumy:
 Wessele (Bilopillja), Dorf im Rajon Bilopillja
 Wessele (Krasnopillja), Dorf im Rajon Krasnopillja
 Wessele (Lypowa Dolyna), Dorf im Rajon Lypowa Dolyna
 Wessele (Putywl), Dorf im Rajon Putywl
 Wessele (Welyka Pyssariwka), Dorf im Rajon Welyka Pyssariwka

Oblast Tschernihiw:
 Wessele (Bachmatsch, Hryhoriwka), Siedlung im Rajon Bachmatsch, Landratsgemeinde Hryhoriwka
 Wessele (Bachmatsch, Paltschyky), Dorf im Rajon Bachmatsch, Landratsgemeinde Paltschyky
 Wessele (Kulykiwka), Dorf im Rajon Kulykiwka
 Wessele (Mena), Dorf im Rajon Mena
 Wessele (Nossiwka), Dorf im Rajon Nossiwka

Oblast Wolyn:
 Wessele (Luzk), Dorf im Rajon Luzk

Siehe auch:
 Rajon Wessele
 Wessjoloje, russische Form
 Veselá
 Wessel